Futbolo klubas "Hegelmann" é um clube de futebol profissional lituano da cidade de Kaunas que joga o A lyga.

História 

O Futbolo klubas "Hegelmann Litauen" foi fundado em 2009. 2022 FC Hegelmann Litauen.

Participação no Campeonato Lituano

Equipamentos

Equipamentos anteriores 
 2018

 2022

Uniformes

Elenco Atual 
Última atualização: 18 de janeiro de 2023 (UTC). (alyga.lt)

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" | 
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Jogadores de destaque
  Nauris Petkevičius
  Ignas Plūkas

Ligações externas
 Official site (em lituano)
 Página oficial (Facebook) (em lituano)

H
Clubes de futebol fundados em 2009